106 киломе́тр — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 105,63 км перегона Куолемаярви — Ермилово линии Зеленогорск — Приморск — Выборг.

Общие сведения 
Расположена на территории урочища Утиные Поля в Приморском городском поселении Выборгского района Ленинградской области.
Участок железной дороги, на котором расположена платформа, не электрифицирован.
По состоянию на 2019 год посадочная платформа представляет собой рассчитанную на два вагона ЭР2 железобетонную плиту, выложенную по всей длине тротуарной плиткой, на которой установлен один пассажирский павильон и восемь опор освещения на солнечных батареях с консольными светодиодными светильниками. Пассажирское здание и билетная касса отсутствуют. Проездные билеты приобретаются у кондуктора.

Информационное табло с названием остановочного пункта и расписанием пригородных поездов присутствует.

Краткая история 
Платформа появилась в расписаниях 1998 года. Организована была для транспортного обслуживания расположенного к северу от неё садоводства СНТ «Надежда», находившегося в труднодоступной для автомобильного транспорта местности.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год через платформу проходят:
 1 утренняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Зеленогорск-Выборг.
 1 вечерняя пара рельсовых автобусов РА2 по маршруту Выборг-Санкт-Петербург-Выборг (с 13 октября 2014 года — со встречным разъездом по станции Приветненское).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Железнодорожные платформы, открытые в 1997 году